

Luoghi di culto 
Monastero di Santa Chiara – monastero di Assisi
Monastero di Santa Chiara – monastero di Biancavilla 
Monastero di Santa Chiara – monastero di Borgo Maggiore
Monastero di Santa Chiara – monastero di Camerino
Monastero di Santa Chiara – monastero di Carpi
Monastero di Santa Chiara – monastero di Faenza
Monastero di Santa Chiara – monastero di Gagliano Aterno
Monastero di Santa Chiara – monastero di Genova
Monastero di Santa Chiara – monastero di Martinengo
Monastero di Santa Chiara – monastero di Napoli
Monastero di Santa Chiara – monastero di Nocera Inferiore
Monastero di Santa Chiara – monastero di Palermo
Monastero di Santa Chiara – monastero di San Miniato
Monastero di Santa Chiara – monastero di San Marino
Monastero di Santa Chiara – monastero di San Secondo Parmense
Monastero di Santa Chiara – monastero di Sora
Monastero di Santa Chiara – monastero di Sulmona
Monastero di Santa Chiara – monastero di Urbino
Monastero di Santa Chiara – monastero di Vigevano

Altro 
Monastero di Santa Chiara – film del 1949 diretto da Mario Sequi

Pagine correlate

Convento di Santa Chiara
Munasterio 'e Santa Chiara
Munasterio 'e Santa Chiara/Malafemmena
Munasterio 'e Santa Chiara/'O destino
Munasterio 'e Santa Chiara/Scalinatella